Lom steht für:
 Lom (Sanaga), Fluss in Kamerun
 Lom (Donau), Donauzufluss in Bulgarien

Lom heißen folgende Orte:
 Lom nad Rimavicou, Gemeinde im Banskobystrický kraj, Slowakei
 Lom u Blatné (deutsch: Bruch), eine Gemeinde im Okres Strakonice, Tschechien 
 Lom u Mostu (deutsch: Bruch), eine Stadt im Okres Most, Tschechien
 Lom u Tachova (deutsch: Lohm), eine Gemeinde im Okres Tachov, Tschechien
 Lom u Tábora, eine Gemeinde im Okres Tábor, Tschechien
 Lom u Stříbra (deutsch: Lohm), einen Ortsteil der Gemeinde Benešovice, Okres Tachov, Tschechien
 Lom (Bulgarien), Stadt an der Donau im Nordwesten Bulgariens
 Lom (Norwegen), Kommune in Norwegen 

Lom ist der Familienname folgender Personen:
 Herbert Lom (1917–2012), tschechisch-britischer Schauspieler
 Johan van Lom († 1945), niederländischer Anwalt
 Josse van Lom (16. Jahrhundert; auch: Jodocus Lommius), Leibarzt von Philipp II. und Autor medizinischer Werke
 Louis-Armand de Lom d’Arce (1666–1716), französischer Offizier und Reisender
 Luboš Lom (1965–2022), tschechischer Radrennfahrer
 Walter von Lom (1938–2021), deutscher Architekt

LOM steht für:
 Laminated Object Modelling, ein Rapid-Prototyping-Verfahren
 Learning Objects Metadata, einen Standard für Lernsoftware
 Lebendohrmarke, Marke zur eindeutigen Kennzeichnung von Rindern
 Leistungsorientierte Mittelvergabe bzw. -verteilung (ursprünglich vor allem) in der deutschen Hochschulmedizin
 Lights Out Management, eine Technologie zur Fernsteuerung von Computern
 Local Area Network on Mainboard, einen Netzwerkanschluss direkt auf dem Mainboard eines Computers, ohne separate Netzwerkkarte
 Locator Outer Marker, einen Teil des Instrumentenlandesystems für Flugzeuge 
 die Bezeichnung für verschiedene Modelle von Segelflugzeugen vom Typ Lommatzsch Libelle
 Legion of Merit, US-amerikanischer Orden
 Legion of Merit (Rhodesien), rhodesischer Orden
 Francisco Primo de Verdad National Airport (IATA-Code), Flughafen von Lagos de Moreno, Jalisco, Mexiko

lom steht für:
 Liberianisches Loma (ISO-639-3-Code), Varietät von Loma (Sprache) in Liberia

Siehe auch:
 Lomme (Begriffsklärung)
 Lohm

Abkürzung